Амбро́зия:

 Амброзия — в греческой мифологии пища богов.
 Амброзия () — род растений семейства Астровые.
 Амброзия полыннолистная — однолетнее травянистое растение семейства Астровые
 Амброзия — налёты мицелия некоторых сумчатых грибов, выстилающие в древесине ходы, в которых живут личинки жуков-короедов, питающиеся этим мицелием.
 (193) Амброзия — астероид главного пояса.